Roberto Luis Irañeta (21 de março de 1915 -?) foi um jogador de futebol argentino.jogava na posição de atacante. Jogava no Gimnasia y Esgrima Mendoza quando foi convocado para a Copa do Mundo FIFA de 1934. Irañeta jogou a partida contra a Suécia, na qual a Argentina perdeu por 3x2. É considerado o jogador mais jovem da Copa do Mundo FIFA de 1934,tendo 19 anos à época.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Argentina
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1934